Алексей Мазурин:
 Мазурин, Алексей Алексеевич  (1772 — 29 июня (11 июля) 1834) — русский купец, основатель одной из самых значительных московских купеческих династий XIX века.
 Мазурин, Алексей Сергеевич (1846—?) — русский купец и фотограф.